Никодемович — фамилия. Известные носители:

 Никодемович, Анджей (1925—2017) — польский композитор, пианист и педагог.
 Никодемович, Марьян (1890—1952) — польский архитектор.